Farah Airport (persiska: میدانٔ هوائئ فراه) är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Farah, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Farah Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Farah Airport är platt västerut, men österut är den kuperad. Terrängen runt Farah Airport sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Farah Airport. Närmaste större samhälle är Farah,  kilometer väster om Farah Airport. 

Trakten runt Farah Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Farah Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Farah (provins)